Хожима́т Боти́рович Эрки́нов (; ) — узбекский футболист, полузащитник московского «Торпедо» и национальной сборной Узбекистана.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Пахтакора». 

Летом 2019 года был арендован футбольным клубом «Коканд 1912». 

Первую половину 2020 года провел на правах аренды в АГМК. 

Дебютировал за «Пахтакор» 9 сентября 2020 года, в матче против бекабадского «Металлурга», выйдя на замену на 76 минуте. 

8 июля 2022 года подписал трёхлетний контракт с московским «Торпедо».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные. 

Дебютировал за главную сборную Узбекистана в товарищеском матче против Таджикистана, выйдя в стартовом составе.

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 15 матчей / 2 гола; 8 побед, 1 ничья, 6 поражений.

Достижения 
 «Пахтакор»
 Чемпион Узбекистана (2): 2020, 2021
 Обладатель Кубка Узбекистана: 
 Обладатель Суперкубка Узбекистана (2): , 
 Финалист Кубка Узбекистана: 
 Итого : 5 трофеев
 Сборная Узбекистана (мол.)
 Серебряный призёр чемпионата Азии среди молодёжных команд: 2022

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Коканд 1912»
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Торпедо» Москва